Финал Кубка Англии по футболу 1929 года стал 54-м финалом Кубка Англии, старейшего клубного футбольного турнира в мире. Матч состоялся 27 апреля 1929 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Болтон Уондерерс» и «Портсмут». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды из Болтона.

Путь к финалу

Болтон Уондерерс

Портсмут

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчет о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 
 Форма команд в финалах Кубка Англии 1920-29 

1929
Кубок Англии 1929
Кубок Англии 1929
Футбол в Англии в сезоне 1928/1929
Футбол в Европе в 1929 году
События 27 апреля
Апрель 1929 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1929 год в Лондоне